— японский государственный и политический деятель, самурай-полководец, первый даймё хана Симабара.

Владелец замка Хиноэ в провинции Хидзэн.

Харунобу родился в замке Хиноэ. После смерти отца начал репрессию христиан в своей провинции, но впоследствии от неё отказался, чтобы заручится поддержкой иезуитов против Рюдзодзи Таканобу.

В 1579 году был крещён Алессандро Валиньяно, взяв имя Протазио и Жоан во время миропомазания. После обращения в христианство, начал получать оружие от португальцев для укрепления влияния клана Арима. Харунобу основал христианскую семинарию и центр подготовки послушников, где, вдобавок к традиционной программе, студентов обучали европейской музыке, живописи и скульптуре, а также производству духовых органов и карманных часов.

В 1582 году, совместно с Отомо Сорином и Омурой Сумитадой снарядил первое японское посольство в Рим.

Участник японско-корейской войны 1592–1598 годов.

Источники и литература 
 (яп.) Арима Харунобу // Большой словарь истории Японии: в 15 т. — Токио: Ёсикава Кобункан, 1979-1997.
 Арима Харунобу // "日本大百科全書" [Энциклопедия Ниппоника]. — 第2版. — 東京: 小学館, 1994-1997. — 全26冊. (яп.)
The Christian Century in Japan 1549–1650 C. R. Boxer, 
Biographical Dictionary of Japanese History Iwao, Seiichi (Tokyo 1978)

Примечания

Ссылки 
 Биография Аримы Харунобу

Военачальники Японии
Даймё
Политики Японии
Христианство в Японии